Fornicia achterbergi (Long), een schildwesp
 Fornicia achterbergi (Yang & Chen), een schildwesp